Akamaru – il nome di un'isola dell'arcipelago delle Isole Gambier (Polinesia francese)
 Akamaru – uno dei personaggi minori di Naruto